Galisteo est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
 Guijo de Galisteo est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
 , ville au Nouveau-Mexique (États-Unis).